Джуран — румунське та українське прізвище.

Відомі носії 
 Джуран Василь Тодорович (. 1957) — український письменник та журналіст, поет, перекладач та публіцист, голова Чернівецької обласної організації Національної спілки письменників України (НСПУ).
 Джозеф Мозес Джуран (; 1904—2008) — американський фахівець в області якості, академік Міжнародної академії якості.

Примітки